

Geografia
Stati Uniti d'America
 Moneta – centro abitato della contea di O'Brien, Iowa
 Moneta – centro abitato della contea di Bedford, Virginia
 Moneta – centro abitato della contea di Fremont, Wyoming

Persone
Nome
 Moneta da Cremona – inquisitore domenicano italiano
Cognome
 Andrea Moneta – carabiniere italiano
 Claudio Moneta – attore e doppiatore italiano
 Ernesto Teodoro Moneta – giornalista e patriota italiano
 Gina Moneta – attrice italiana
 Giuseppe Moneta – compositore italiano
 Luigi Moneta – attore italiano

Zoologia
 Moneta – genere di ragni della famiglia Theridiidae

Altro
 Moneta – mezzo di pagamento
 Moneta – circuito di pagamento elettronico creato da Cariplo nel 1994

Pagine correlate
 Monetta